Юзик — река, левый приток Саралы,
 Юзик — известное прозвище Юрия Валерьевича Корявченкова (род. 1974) — украинский актёр, студия «95 квартал», телеведущий, депутат Верховной Рады Украины IX созыва.
 Юзик Килевич — псевдоним белорусского певца и поэта Сергея Михалка.
 Юзик — польское имя, уменьшительное от Юзеф, польский вариант имени Иосиф.

См. также 
 Вершина Юзика — гора в Сибири

Примечания